Ingenjörsexamen kan syfta på:

 Fackskoleingenjör – titel för den som genomgått tvåårig teknisk fackskola. 
 Gymnasieingenjör – examenstiteln för den som gått fyraårigt tekniskt gymnasium
 Högskoleingenjör – examen från någon av ett antal tekniska högskoleutbildningar på minst tre år
 Civilingenjör – examen från den femåriga utbildningen

Se även
 Ingenjör – en titel som bärs av personer med en teknisk utbildning som givit dem teknologiskt kunnande